Dikilitaş ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Dikilitaş (Besni), Ortschaft im Landkreis Besni der türkischen Provinz Adıyaman
 Dikilitaş (Ceyhan), Ortschaft im Landkreis Ceyhan der türkischen Provinz Adana
 Dikilitaş (Demirci), Ortschaft im Landkreis Demirci der türkischen Provinz Manisa
 Dikilitaş (Istanbul), ein Viertel des Istanbuler Stadtteils Beşiktaş
 Dikilitaş (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana
 Dikilitaş (Yıldızeli), Ortschaft im Landkreis Yıldızeli der türkischen Provinz Sivas
 Dikili Tash, Ausgrabungsstätte in Makedonien, Griechenland bei Philippi

Dikilitaş ist der türkische Name des Grabhügels Sesönk nahe dem Dorf in Besni.